Зінько — українське прізвище, яке утворене від чоловічого імені Зиновій.

 Зінько Василь Володимир, отець Василь Зінько (* 15 лютого 1922, Сокаль;— †23 квітня 2008, Львів) — ЧСВВ, місіонер Львівського Святоонуфріївського монастиря.
 Зінько Юрій Анатолійович (25 квітня 1956, с. Скибин Іллінецького району Вінницької області) — кандидат історичних наук, професор .
 Зінько Лідія Михайлівна (28 жовтня 1994, Івано-Франківськ) — українська музикантка, композиторка й поетеса.